Gianluca Festa (Cagliari, 15 de março de 1969) é um ex-futebolista italiano.

Revelado pelo Cagliari, clube homônimo da sua cidade natal, Festa foi emprestado para o minúsculo Fersulcis, em 1987, para ganhar mais experiência. Voltou ao time em 1988 e se firmou como titular.

Depois de deixar o Cagliari, Festa jogou também por Inter, Roma (por empréstimo), Middlesbrough e Portsmouth.

Já veterano, Festa retornou ao Cagliari em 2003, mas sem o mesmo brilho. Nos último anos de sua carreira, atuou por Nuorese e Tavolara até se aposentar como jogador, aos 40 anos.

Mas sua trajetória com o Cagliari ainda não tinha terminado: em 2010, voltou ao clube, agora como auxiliar de Massimiliano Allegri.

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Football Club Internazionale Milano
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Middlesbrough F.C.
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Naturais de Cagliari